Impardonnable est un nom notamment porté par :
 Impardonnable, film de Nora Fingscheidt sorti en 2021 ;
 Impardonnable, épisode d'Angel diffusé en 2002 ;
 Impardonnables, film d'André Téchiné sorti en 2011.

Voir aussi